Decodon kan syfta på:

 Decodon (djur) –  ett släkte av fiskar
 Decodon (växter) – ett släkte av växter